Класирането по медали от Летните олимпийски игри 2020 е списък с Националните олимпийски комитети, подредени по брой спечелени златни медали на Летните олимпийски игри 2020 в Токио, провеждащи се от 23 юли до 8 август 2021 г. В игрите участват около 11 300 спортисти от 205 страни, състезаващи се на 339 спортни събития в 33 спорта.

Спортисти от 88 държави са спечелили медал, а 63 държави имат поне един златен медал от Олимпийските игри в Токио. Бермудските острови, Филипините и Катар печелят своите първи златни медали от Олимпийски игри, а Буркина Фасо, Сан Марино и Туркменистан – първите си медали.

Класация

Източници 

Летни олимпийски игри 2020